Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die BRD Năstase Țiriac Trophy 2013. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 haben sich vier Spieler qualifiziert, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 20. bis 22. April 2013 stattgefunden hat.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 71 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Bukarest